Habich ist der Familienname folgender Personen:
 August Habich (1869–??), deutscher Radrennfahrer
 Eduard Habich (1880–1960), deutscher Opernsänger der Stimmlage Bariton
 Edward Habich (1818–1898), deutscher Bierbrauer, Kunstsammler und Mäzen
 Franz Habich (1852–1937), deutscher Architekt
 Georg Habich (1868–1932), deutscher Kunsthistoriker und Numismatiker
 Johannes Habich (* 1934), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Klaus Habich (* 1947), deutscher Architekt und Maler
 Ludwig Habich (1872–1949), deutscher Bildhauer
 Matthias Habich (* 1940), deutscher Schauspieler
 Otto Habich (1847–1908), deutsch-österreichischer Lepidopterologe 
 Walter Habich, Geburtsname von Walter Schramm (1895–1966), deutscher Theaterregisseur und Schauspieler
 Wilhelm Habich (1840–1933), deutscher Bildhauer
 Wolfgang Habich (* 1944), deutscher Fußballspieler

Habich ist der Name folgender Orte:
 Habich (Moosthenning), Ortsteil von Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Habich (Gemeinde Kirchschlag), Ortsteil von Kirchschlag in der Buckligen Welt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Habich (Gemeinde St. Martin-Karlsbach), Ortsteil von St. Martin-Karlsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Häbich 
 Habicht (Begriffsklärung) 
 Habig
 Hawich